Маупити () — один из Подветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 300 км к северо-западу от Таити и в 46 км к западу от Бора-Бора.

География 

Маупити представляет собой атолл с центральной горой вулканического происхождения и пятью довольно большими моту охватывающими остров в основном с северной стороны. Площадь поверхности острова составляет приблизительно 11 км². Высшая точка поверхности центрального острова находится на высоте в 380 метров над уровнем моря.

История 
Точная дата заселения острова людьми судя по всему не известна, однако археологические находки с Маупити датируются приблизительно 850 годом нашей эры. Исторически Маупити сильно связан с Бора-Бора и какое то время находился под влиянием его правителей.

Первым европейцем, посетившим остров в 1722 году, считается голландец Якоб Роггевен.

Административное деление 
Острова Маупити, Мануаэ, Маупихаа и Моту-Оне образуют коммуну Маупити, которая входит в состав административного подразделения Подветренные острова.

Население 
На острове проживает порядка 1231 человек, из которых 1192 (по состоянию на 2007 год) в городке Ваиеа.

Экономика 
Основная сфера деятельности местных жителей рыболовство и выращивание моринды лимонолистной. Некоторую роль в жизни острова играет туризм, однако такой популярности, какая достаётся острову Бора-Бора, Маупити никогда не переживал.

Сообщение между островами и моту осуществляется при помощи катеров. На восточном моту расположен небольшой аэродром.

Атоллы
Острова Тихого океана
Острова Общества